MMI steht für:
 Man Machine Interface, siehe Benutzerschnittstelle #Mensch-Maschine-Schnittstelle
 Mary MacKillop International, gemeinnützige Institution mit Sitz in Sydney und Dili
 Mensch-Maschine-Interface, Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine
 Marie Meierhofer-Institut für das Kind, siehe Marie Meierhofer
 Medicus Mundi International
 Messe München International, siehe Messe München
 Monolithic Memories Inc., ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller
 Monumenti musicali italiani, Publikationsreihe zur italienischen Musikgeschichte
 Multi Media Interface, ein Bediensystem für Pkws von Audi, siehe Audi MMI
 Multimodales Interview, ein im Personalwesen eingesetztes Interviewsystem

mmi steht für:
 Musar (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Sprachen innerhalb der Papuasprachen in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung